Block är ett efternamn som burits av bland andra:

 Ada Block (1895–1968), apotekare och donator
 Carl Block (1874–1948), biskop i Göteborgs stift
 Clara Block (född 1966), journalist och författare
 Daniel Block (1580–1660), tysk konstnär och hovman
 Erik Block (1910–1986), läkare
 Eskil Block (1932–2013), framtidsforskare, samhällsdebattör och författare
 Eva Block (1938–1999), lärare, författare och redaktör
 Hans Block (född 1940), författare och IT-person
 Henrik Block (1882–1928), matematiker
 Herbert Lawrence Block (1909–2001), amerikansk tecknare med signaturen Herblock
 Jason Block (född 1989), kanadensisk simmare
 Johannes Block (1894–1945), tysk militär
 John Block (1929–1994), nederländsk flygare och flygbolagsdirektör
 John Rusling Block (född 1935), amerikansk politiker, republikan, jordbruksminister
 Ken Block (1967–2023), amerikansk rallyförare och extremsportare
 Lars Block (1925–2002), rymdfysiker
 Lawrence Block (född 1938), amerikansk deckarförfattare
 Magnus Gabriel von Block   (1669–1722), läkare, författare och alkemist
 Maria Block (född 1963), arkitekt, författare och illustratör
 Maurice Block (1816–1901), tysk-fransk statistiker
 Ned Block (född 1942), amerikansk filosof, psykolog och neurovetenskapsman
 Ragnar Block (född 1940), präst
 Ron Block (född 1964), amerikansk banjospelare, gitarrist och singer-songwriter
 Walter Block (född 1941), amerikansk nationalekonom
 Zjanna Pintusevitj-Block (född 1972), ukrainsk friidrottare

Se även
Bloch, efternamn

Svenska efternamn